Акр (; международное обозначение: ac или акр) — неметрическая земельная мера, применяемая в ряде стран с английской системой мер: в Великобритании, США, Канаде, Австралии и почти во всех странах бывшей Британской Империи. В большинстве случаев его официально используют для торговли, если он указан в качестве дополнительной информации, и не используется для регистрации земли.

Соотношение с другими единицами площади 
1 акр равен:
  квадратных метра (м²)
 ≈ 1/247 ≈ 0,004 квадратного километра (км²)
 0,405 гектара (га)
  ара (а), или 40,5 сотки
 4 руда
  квадратных ярдов
  квадратной сажени
 0,37 десятины
  земельного ярда
  квадратной мили

История 
Акр первоначально, в средние века, обозначал площадь земли, обрабатываемую в день одним крестьянином с одним волом. Затем традиционно 1 акр стал равным площади прямоугольного поля со сторонами 1 чейн на 1 фурлонг (66 футов на 660 футов соответственно), что в точности равно десяти квадратным чейнам, а в соответствии с Международным соглашением от 1959 года, акр может считаться равным  м².

См. также 
 Дёнюм
 Обжа
 Экер — с немецкого или древнеанглийского языка переводится как «вспаханное поле» (однокоренное со словом акр).

Примечания

Ссылки 
 
 

Единицы измерения площади
Английская система мер